Села:
 Пугачівка — Житомирська область, Коростенський район
 Пугачівка — Київська область, Білоцерківський район
 Пугачівка — Рівненська область, Дубенський район
 Пугачівка — Черкаська область, Уманський район, Жашківська міська громада
 Пугачівка — Черкаська область, Уманський район, Дмитрушківська сільська громада

 Пугачівка — колишнє село колишнього Градизького району, Полтавська область. Затоплене водами Кременчуцького водосховища.

Примітки